Tuscola kan syfta på:

 Tuscola, Illinois
 Tuscola, Texas

Se även 
 Tuscola County